Moisander ist der Familienname von:

 Henrik Moisander (* 1985), finnischer Fußballspieler
 Niklas Moisander (* 1985), finnischer Fußballspieler